Macrocosmo e microcosmo, definição geral
 Mikrokosmos, obra de Béla Bartok
 Microcosmos (filme), um filme documental
 Microcosmo (Cern), local de exposições sobre a física de partículas no CERN

Desambiguações de ciências
Desambiguações de cinema
Desambiguações de música